Cherryvale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cherryvale (Indiana)
 Cherryvale (Kansas)
 Cherryvale (South Carolina)